Miejscowości w USA:
 Ontonagon – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon
Gminy w USA:
 Ontonagon (ang. Ontonagon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ontonagon (ang. Ontonagon County) – w stanie Michigan